Yadkin () — англоязычный топоним

 Ядкин — река в США.
 Ядкин — административно-территориальный округ в Северной Каролине, США.